Аякс (Эант) () — имя двух греческих героев, участвовавших в осаде Трои:
 Аякс Малый, или Оилид — сын Оилея.
 Аякс Великий, или Теламонид — сын Теламона.

Географические названия
 Аякс (Эйджакс) — город в Канаде.
 Аякс — бухта Японского моря во Владивостоке.
  () — бухта на Фолклендских островах в Атлантическом океане.

Футбольные клубы
 «Аякс» — нидерландский футбольный клуб из Амстердама.
 «Йонг Аякс» — резервная команда амстердамского «Аякса».
 «Аякс» — нидерландский женский футбольный клуб из Амстердама.
 «Аякс» — южноафриканский футбольный клуб из Кейптауна.
 «Рабат Аякс» — мальтийский клуб из города Рабат.
 «Аякс» — украинский футбольный клуб из Шахтёрска.
 «Аякс» — эстонский футбольный клуб из Таллина.
 «Аякс» — футбольный стадион в Таллине.

Техника
 Аякс — концепция гиперзвукового многоцелевого самолёта.
 
 Собственное название одной из подводных лодок типа «Редутабль».
 Ajax (Эйджакс) — боевая гусеничная платформа.
 Ajax Systems — международная технологическая компания, главный офис и производственные мощности которой расположены в Киеве. Компания разрабатывает беспроводные системы безопасности и имеет собственное производство полного цикла

Прочее
 (1404) Аякс — троянский астероид Юпитера.
 «Аякс» — трагедия Софокла.
 «Аякс» — операция, организованная спецслужбами Великобритании и США для совершения государственного переворота в Иране.
 Лиза Аякс (род. 1998) — шведская певица.
 Аякс  — персонаж игры Genshin Impact.

См. также 
 AJAX

Примечания